Вілар-Шан () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілар-Шан (Алфандега-да-Фе) — парафія.
 Вілар-ду-Шан — парафія.